Schwerinsburg bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Ducherow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Schwerinsburg (Ducherow)
 eine Burg in Windhoek, Namibia, siehe: Schwerinsburg (Windhoek)